Об'єкти NGC
Мала Ведмедиця (сузір'я)
Еліптичні галактики
Сейфертівські галактики
Радіогалактики